Натуральне число 525
 525 рік до нашої ери
 525 рік нашої ери